Râul Prislop se poate referi la:

 Prislop - afluent al Doftanei
 Prislop - afluent al Băncușorului